Джек Демпсі — американський боксер-професіонал, чемпіон світу в суперважкій вазі (з 1919 по 1926). Став культовим символом 1920-х рр.
 Джо Демпсі — англійський актор.
 Клінт Демпсі — американський футболіст, нападник збірної США та англійського «Фулгема».
 Майлз Демпсі — британський воєначальник, генерал Британської армії, учасник Першої та Другої світових воєн.
 Мартін Демпсі — генерал армії (США).
 Натан Демпсі — канадський хокеїст.
 Нік Демпсі — британський яхтсмен, олімпійський медаліст.
 Демпсі Патрік — американський актор і автогонщик.